La Cuba (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
La Cuba (Palermo), een kasteel in de Italiaanse stad Palermo